Nido d'amore (The Love Nest) – film diretto da Tefft Johnson (1918)
Nido d'amore (Doomsday) – film diretto da Rowland V. Lee (1928)
Nido d'amore – film diretto da Franco Lo Cascio (1984)